est un mot anglais signifiant « fabriqué ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film américain de John Mackenzie sorti en 1972 ;
 , film américain de Jon Favreau sorti en 2001 ;

Album 

 M.A.D.E., album de Memphis Bleek sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Hawk Nelson sorti le  ;
 , album de BIGBANG sorti le .

Topographie 

 Made, village situé dans la commune néerlandaise de Drimmelen, dans la province du Brabant-Septentrional.

Patronyme 
 Margareth Madè (née en 1982), actrice italienne

Prénom 
 Made Siamé (1885-1974), actrice française